Christian Fechner, een Frans platen- en filmproducent, scenarist en realisator
 Gustav Theodor Fechner, een Duits psycholoog
 Wet van Weber-Fechner